

Astronomia 
 11084 Giò – asteroide della fascia principale

Codici 
 GHE – codice identificativo del TACAN di Gioia del Colle, radioassistenza per la navigazione aerea

Musica 
 Giò – album di Giovanna del 1980
 Giò – album di Giovanna del 1990
 Giò – album di Giò Di Tonno del 2014

Altro 
 Gio – popolo della Liberia
 Giò – profumo Giorgio Armani